Chiodi – plurale di chiodo

Persone 
Alessio Chiodi (1973) – pilota motociclistico italiano
Andrea Chiodi (1979) – regista teatrale e conduttore radiofonico italiano
Antonio Chiodi (1907-1940) – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
Cesare Chiodi (1885-1969) – ingegnere e urbanista italiano
Ennio Chiodi (1952) – giornalista italiano
Francesca Chiodi (1883-1911), conosciuta con lo pseudonimo di Paolina Giorgi – cantante e attrice italiana
Giovanni Chiodi (1961) – politico italiano, presidente della Regione Abruzzo dal 2009 al 2014
Mario Chiodi (1896–1974) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Pietro Chiodi (1915-1970) – filosofo e partigiano italiano
Renzo Chiodi (1920) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Stefano Chiodi (1956-2009) – calciatore italiano, di ruolo attaccante e centrocampista
Teresio Chiodi (1912-1971) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Vincenzo Chiodi (1913–...) – calciatore italiano, di ruolo mediano

Altro 
 Chiodi – album del rapper italiano Kaos del 2022
 Chiodi rossi – racconto fantasy del ciclo di Conan il barbaro di Robert Ervin Howard

Pagine correlate 
Chiodo (disambigua)
Luigi Chiodi
Chiodini